Pröscholdt ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Pröscholdt (1852–1898), deutscher Lehrer und Geologe
 Oskar Pröscholdt (1878–1971), deutscher Mediziner